Чемпионат Кипра сезона 2016/17 годов — 79-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа.

На первом этапе 14 команд сыграют традиционный двухкруговой турнир из 26 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды разделятся на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграют между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 6-е. Следующие шесть клубов также сыграют между собой двухкруговой турнир, разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранятся. Команды, занявшие по итогам первого этапа 13-е и 14-е места, вылетят во Второй дивизион.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Стадионы

Первый этап

Турнирная таблица

Результаты

Второй этап

Чемпионский турнир

Турнир за 7-12 места

Бомбардиры

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2016/2017
Кипр
Спорт на Кипре в 2016 году
Спорт на Кипре в 2017 году